Lepechinia är ett släkte av kransblommiga växter. Lepechinia ingår i familjen kransblommiga. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter
Lepechinia